Мера может обозначать:

Термины 
 Мера — философская категория, выражающая органичное единство качественной и количественной определённости предмета или явления.
 Мера — качественная и/или количественная пропорция соотношения истин. Во многом пропорция устанавливается произвольно.
 В математике
 Мера множества — общее название различных типов обобщений понятий евклидовой длины, площади и n-мерного объёма.
 Мера Жордана — пример конечно-аддитивной меры;
 Мера Лебега — пример счётно-аддитивной меры;
 Мера Хаусдорфа
 Мера точности — характеристика рассеяния значений случайной величины.
 В физике
 Мера — средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения значения физической величины
 Мера дисперсии — характеристика плазменной среды, определяющая различие запаздывания сигналов на разных частотах из-за частотной зависимости показателя преломления. 
 Мера или Четверик — старорусская единица объёма, равная 26,24 литра.
 Мера — устаревший термин, то же, что единица физической величины
 В уголовном праве
 Мера принуждения — система элементов репрессивного воздействия на участников уголовного процесса.
 Составные термины
 Мера стоимости (мера ценности)
 В этике
 Чувство меры

Названия 
 Мера — посёлок, Волжское сельское поселение, Заволжский район (Ивановская область), Россия
 Мера — река в Костромской и Ивановской областях России.
 Мера — река в Литве, левый приток реки Жеймяна
 Мера — река в Италии и Швейцарии.
 Мера — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Мера — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Мера — название множества российских фирм, организаций
 «Мера» — российская неуправляемая метеорологическая ракета.
 (3553) Мера — небольшой околоземный астероид из группы Амура (II), который принадлежит к светлому спектральному классу S.

Персоналии 
 Мера, Иоан (род. 1987) — румынский футболист, защитник клуба «Сэгята».
 Мера, Мохаммед (1988—2012) — французско-алжирский террорист.
 Мера, Росалия (1944—2013) — испанская предпринимательница и общественная деятельница.
 Мера, Сиприано (1897—1975) — испанский политический и военный деятель времен Второй Испанской республики и Гражданской войны.
 Мера, Франсуа Виктор (1780—1851) — французский ботаник и врач.
 Мера, Херман (род. 1990) — колумбийский футболист, защитник клуба «Брюгге».
 Мера, Хуан Леон (1832—1894) — эквадорский писатель.
 Мера, Эфрен (род. 1985) — эквадорский футболист.
 Мера — древнегреческий мифологический персонаж, дочь Прета.

См. также 
 Мер
 Мерра
 Меры

Примечания